Pont des Draveurs, pont situé à Gatineau, au Québec
Pont des Draveurs, pont couvert situé à Rimouski, au Québec